Cette page contient les pages d'homonymie de CHI et Chi.

Forme CHI 

CHI est un code qui peut signifier :
 Chili, selon la liste des codes pays du CIO ;
 Chicago (tout aéroports), Illinois, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CHI est un sigle qui peut signifier :
 centre hospitalier intercommunal (France).

Forme Chi

Linguistique 
 Chi ou khi,  de l'alphabet grec (majuscule , minuscule )
 Chi ou khi,  lettre additionnelle de l’alphabet latin (majuscule Ꭓ, minuscule, ꭓ)
 [χ], consonne fricative uvulaire sourde dans l'alphabet phonétique international
 la transcription phonétique d'un mot chinois (prononcé « tchi »), (voir qi ou ji - transcription pinyin)
 l'énergie vitale, en chinois, (voir Qi (spiritualité))
 En français, « chi » est à l'origine de l'adjectif chiastique et du nom chiasme

Culture 
 Chi : Une vie de chat, manga de Konami Kanata
 The Chi : série télévisée.

Prénom 
 Chi, prénom vietnamien féminin signifiant « volonté »
  (née en 1993), actrice et chanteuse vietnamienne.

Nom de famille 
Chi un patronyme porté notamment par :
Chi Chunxue (1998-), fondeuse chinoise.

Géographie 
 Chi, affluent du Mékong s'écoulant en Thaïlande

Sciences et techniques

Astronomie 
 Chi, unité de mesure d'angle utilisée en astronomie chinoise
 Chi, désignation habituelle de la  brillante étoile d'une constellation, dans la désignation de Bayer :

Mathématiques 
 loi du χ² et test du χ², en statistique
 χ, nombre chromatique d'un graphe en théorie des graphes
 χ, caractéristique d'Euler en topologie algébrique
 Fonction chi de Legendre

Physique 
 χ, susceptibilité électrique
 χ, électronégativité

Abréviation
Code

no:Qi